Ali (imię)
 Ali ibn Abi Talib – kalif, pierwszy imam szyitów
 Alì – miejscowość we Włoszech
 Ali – film biograficzny o Muhammadzie Alim w reżyserii Michaela Manna z Willem Smithem w roli głównej
 Ali G
 Ali – indyjski aktor

Zobacz też 
 
 ostre uszkodzenie płuc